Huckleberry Finn
 Huckleberry Finn – Mark Twain több regényének alakja, a Huckleberry Finn kalandjai főszereplője
 Huckleberry Finn – 1931-ben bemutatott amerikai film Norman Taurog rendezésében
 Huckleberry Finn – 1975-ben bemutatott amerikai televíziós film Robert Totten rendezésében

 Huckleberry Finn kalandjai
 Huckleberry Finn kalandjai – Mark Twain műve (1884), a Tom Sawyer kalandjai című könyvének (1876) folytatása
 Huckleberry Finn kalandjai (egyértelműsítő lap) – a regényből készült filmek és sorozatok listája